Agaga ist der Name von:
 Agaga (Guam), eine Ortschaft auf Guam
 Agaga River, ein Fluss auf Guam